Table des caractères Unicode U+112B0 à U+112FF.

Khudabadi 
Caractères utilisés pour l'.

Table des caractères

Voir aussi

Liens internes 
 Table des caractères Unicode (11000-11FFF)
 Table des caractères Unicode
 Unicode

Liens externes 
   Khudawadi, table sur le site Unicode.

0112B